Jose Ejercito bzw. José Ejército ist der Name folgender Personen:

* José Marcelo Ejército, eigentlicher Name von Joseph Estrada (* 1937), philippinischer Schauspieler und Politiker, Präsident 1998 bis 2001
 Jose Pimentel Ejercito junior (* 1963), philippinischer Politiker und Schauspieler